

Geografia

Wigginton (Hertfordshire)
Wigginton (North Yorkshire)
Wigginton (Oxfordshire)
Wigginton (Staffordshire)